Catriel bezeichnet:

 Catriel (Río Negro), Stadt in Argentinien

Catriel ist der Name folgender Personen:

 Cipriano Catriel, Kazike (Anführer) der Ranqueles in Argentinien
 Juan Catriel el Viejo († 1848), Kazike der Ranqueles in Argentinien
 Juan Catriel el Joven, Kazike der Ranqueles in Argentinien, Sohn des Vorgenannten
 Juan José Catriel, Kazike der Ranqueles in Argentinien